Mlinište – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Mrkonjić Grad

 Mlinište – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Zažablje

 Mlinište – przełęcz górska w Bośni i Hercegowinie